Пабло Карреньйо Буста був чинним чемпіоном, але не зумів захистити свій титул, оскільки в 2-му колі його переміг Жульєн Беннето.

Роберто Баутіста Агут здобув титул, у фіналі перемігши Даміра Джумгура з рахунком 6-4, 6-4.

Сіяні гравці 
Всі сіяні тенісисти виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Роберто Баутіста Агут (Чемпіон)
  Пабло Карреньйо Буста (2-ге коло)
  Джон Ізнер (3-тє коло)
  Кевін Андерсон (знявся)
  Пабло Куевас (2-ге коло)
  Стів Джонсон (чвертьфінал)
  Паоло Лоренці (3-тє коло)
  Фернандо Вердаско (2-ге коло)
  Жиль Сімон (2-ге коло)

  Юіті Суґіта (2-ге коло)
  Віктор Троїцький (2-ге коло)
  Аляж Бедене (2-ге коло)
  Хьон Чун (чвертьфінал)
  Борна Чорич (чвертьфінал)
  Данило Медведєв (2-ге коло)
  Їржі Веселий (2-ге коло)
  Жуан Соуза (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Петрос Хрисохос (1-ше коло)
  Борна Чорич (чвертьфінал)

  Тейлор Фріц (чвертьфінал)
  Ернестс Гульбіс (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Алекс Болт (1-ше коло)
  Рожеріу Дутра Сілва (1-ше коло)

  Кайл Едмунд (півфінал)
  Мартон Фучович (3-тє коло)

щасливий лузер 

  Жонатан Ейссерік (1-ше коло)

  Домінік Кепфер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Winston-Salem Open
Світовий Тур ATP 2017